Alarza ist der Familienname folgender Personen:

David Alarza (* 1977), spanischer Judoka
Fernando Alarza (* 1991), spanischer Triathlet